Второй шанс:

 Второй шанс — 23 серия 1 сезона телесериала «За гранью возможного».
 Второй шанс — американский фильм 2006 года.
 Второй шанс — российский телесериал 2013 года.
 Второй шанс — датский фильм 2014 года.
 Второй шанс — американский фильм 2014 года.
 Второй шанс — американский телесериал 2016 года.